YHA steht für:
 Flughafen Port Hope Simpson, Port Hope Simpson, Neufundland und Labrador, Kanada (IATA-Code)
 Youth Hostels Association

YhA steht für:
 YhA, Künstlername von Josh Raiken, Gitarrist von Suffering Hour (Band)

yha steht für:
 Baha (Sprache), eine der Kadai-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung